Arraial do Pontal - povoado fantasma no estado brasileiro do Tocantins
Pontal - município brasileiro do estado de São Paulo
Praia do Pontal - topônimo recorrente
Pontal (Minas Gerais) - distrito pertencente ao município de Guapé
Pontal (Santa Cruz da Graciosa) - aldeia localizada na ilha Graciosa, Açores, Portugal
Pontal (náutica) -  altura do casco desde a parte inferior da quilha até ao convés
Desambiguações de topônimos